Cirillo V di Alessandria – papa della Chiesa copta
 Cirillo V di Costantinopoli – patriarca ecumenico